A 2015-ös ETRC belga nagydíj volt a 2015-ös kamion-Európa-bajnokság nyolcadik fordulója. 2015. szeptember 19-én és 20-án rendezték meg Zolder-ben, Belgiumban.

Első verseny

Második verseny

Harmadik verseny

Negyedik verseny

További információk
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Autóversenyzés Belgiumban
2015 a kamion-Európa-bajnokságban